Weletma (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in der Oblast Nischni Nowgorod (Russland):
 Weletma (Kulebaki), Siedlung städtischen Typs im Rajon Kulebaki
 Weletma (Nawaschino), Bahnstation und Stationssiedlung im Rajon Nawaschino

Weletma steht außerdem für:
 Weletma (Fluss), Nebenfluss der Oka in Russland